Согла́сие (Соглас) — группа объединений христиан в старообрядчестве, придерживающаяся той или иной разновидности вероучительной и обрядовой практики. Обычно под согласием понимают крупное течение в старообрядчестве, в отличие от более мелких подразделений — толков, хотя эти слова могут употребляться как синонимы (практика речевого употребления этих слов как в старообрядческой среде, так и за её пределами крайне противоречива).

Примеры 
 Беспоповские согласия
   
 Аароново согласие
 Адамантовы
 Аристово согласие
 Бабушкины
 Бегуны
 Бескрестные
 Дырники
 Зольное согласие
 Кулугуры
 Лужковское согласие (в Лужках)
 Любушкино согласие
 Немоляки
 Некрещёных старообрядцев
 Нетовское согласие (Спасово)
 Осиповцы
 Островное согласие
 Мельхиседеки
 Монинское согласие (Новопоморское).
 Филипповское согласие
 Пастухово согласие
 Поморское согласие
 Рябиновцы
 Средники
 Темноверы
 Федосеевское согласие
 Часовенное согласие

 Поповские согласия
  
 Белокриницкое согласие (РПСЦ)
 Новозыбковское согласие (РДЦ)
 Афиногеновское согласие
 Сусловское согласие
 Новоблагословенное согласие (Единоверие)
 Керженское согласие

Примечания 

Старообрядческая культура